Slott-Møller ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Slott-Møller (geborene Agnes Rambusch, 1862–1937), dänische Malerin
 Harald Slott-Møller (1864–1937), dänischer Maler und Kunsthandwerker